Aletes acaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av John Torrey, och fick sitt nu gällande namn av John Merle Coulter och Joseph Nelson Rose. Aletes acaulis ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
acaulis